Мария Александрина фон Ветсера, известна и като Мери Ветсера (), е австрийска благородничка.

Биография 
Родена е на 19 март 1871 година във Виена, Австро-Унгария, в семейството на дипломата барон Албин фон Ветсера, като Мария Александрина фон Ветсера, но по-късно става известна с модерния тогава английски вариант на малкото си име – Мери. Тя е една от любовниците на престолонаследника Рудолф Австрийски, заедно с когото е намерена мъртва на 30 януари 1889 година в Майерлинг, изглежда в резултат на двойно самоубийство (вижте Аферата Майерлинг).

Бележки 

Австрийска аристокрация
Виенчани
Кралски любовници
Самоубийци